Benedictus Deus - bolla pontificia promulgata da papa Benedetto XII nel 1336
 Benedictus Deus - bolla pontificia promulgata da papa Pio IV nel 1564
 Benedictus Deus - bolla pontificia promulgata da papa Benedetto XIV nel 1750